

Artes
Mr. Bean — personagem e série de televisão britânica interpretada por Rowan Atkinson
Bean (filme) — filme britânico de 1997 baseado na série de televisão homônima
Bean-Spill — EP da banda estadunidense Minutemen

Outros
13606 Bean — asteroide
Entity Bean — componente J2EE que representa dado persistente armazenado em um banco de dados
JavaBeans — usado em programação Java
Service Implementation Bean — objeto Java que implementa um serviço web

Desambiguações de sobrenomes
Desambiguações de cinema
Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos